«Мой друг Нодар» — советский фильм 1967 года снятый на киностудии «Грузия-фильм» режиссёром Давидом Рондели.

Сюжжет 
Нодар оставляет жену и ребенка в деревне, бросает работу на ткибульской шахте и отправляется в Кутаиси к своим друзьям — Гиви, Бухути и Гогии. Его друг Гиви советует Нодару вернуться к своей семье, но Нодар хочет жить в городе и начать работать руководителем танцевального кружка на автозаводе. Нодар веселый, увлекающийся парень, он всюду хочет быть первым, но трудиться не любит. Все его попытки осуществить какое-нибудь мероприятие оканчиваются полным провалом из-за его легкомысленного характера. Знакомая ребят девушка Ия, вначале увлекшаяся Нодаром, вскоре также разочаровывается в нем. И тогда Нодар оскорбляет её. За честь девушки вступается Гиви, который давно любит Ию и избивает Нодара. Эта драма заставляет Нодара задуматься о своем поведении. Опозоренный Нодар уезжает из города обратно в деревню к семье и к работе на угольной шахте.

В ролях 
 Георгий Харабадзе — Нодар
 Гия Кобахидзе — Гиви
 Тия Пирцхалава — Ия
 Джемал Гаганидзе — Гогия
 Дмитрий Мчедлидзе — Бухути
 Григорий Нацвлишвили — Татэ Вачнадзе
 Баадур Цуладзе — Баноджа
 Эроси Манджгаладзе — Савле
 Карло Саканделидзе — Обуховский
 Георгий Гегечкори — учитель логики
 Тариэль Сакварелидзе — классный руководитель
 Зураб Лаферадзе — главный инженер
 Капитон Абесадзе — Апрасион
 Нино Чхеидзе — мать Нодара
 Ипполит Хвичия — эпизод

 Критика 
Фильм получил отрицательные отзывы критики:
А на чем держится фильм «Мой друг Нодар»? Это комедия без комедийной ситуации, с героем более неприятным, чем смешным, которого в финале кулаками направляют на путь праведный. Другие персонажи днем куют что-то железное, а вечером дурачатся в вечерней школе: ученические, хотя и с претензией, пародийные вариации на темы «Весны на Заречной улице».

 Литература 
 Чарквиани Г.'' — Дирижерская палочка (O худож. фильме «Мой друг Нодар») // Молодёжь Грузии, 4 февраля 1969
 Мой друг Нодар // Советские художественные фильмы: 1966—1967. — М.: Нива России, 1995. — стр. 194

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Грузия-фильм»